Autorem tekstu hymnu autonomicznej rosyjskiej republiki Czuwaszji jest I. Tuktasz; muzykę napisał G. Lebiediew. Tekst posiada bogate odniesienia do tradycji czuwaskiej i budową oraz zastosowanymi zwrotami przypomina czuwaskie pieśni ludowe.

Tekst hymnu

Zobacz też 
 Czuwaszja
 Godło i flaga Czuwaszji

Linki zewnętrzne 
 

Czuwaszja
Czuwaszja